Forpus modestus — вид птиц из семейства попугаевых. Выделяют два подвида, номинативный и F. m. sclateri. В неволе представителей вида содержат редко.

Распространение 
Обитают в Южной Америке: в лесах Амазонии, предгорьях Анд и на острове Маражо.

Описание 
Длина тела 12—12.5 см, вес 30—35 г. Тело окрашено в основном в тёмно-зелёный цвет, переходящий в жёлто-зелёный. Глаза тёмно-коричневые, ноги тёмно-серые. У самцов номинативного подвида синие отметины, отсутствующие у самок, перемежаются зелёными перьями.

Представители подвида F. m. sclateri окрашены бледнее представителей номинативного.

Биология 
Эти птицы очень социальны. Размножаются в июле. Размер кладки неизвестен, но яйца небольшие, белые и почти сферические. Гнездятся в полостях деревьев и подобных местах. Рацион на 10 % состоит из семян, бутонов и цветов и на 90 % из ягод и фруктов. От случая к случаю они едят и траву. Этих попугаев также наблюдали употребляющими в пищу глину в качестве основного источника минералов.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 

 World Parrot Trust Parrot Encyclopedia: species profile
 Neotropical Birds by Cornell Lab of Ornithology: species profile
 eBird by Cornell Lab of Ornithology: species profile

Воробьиные попугайчики